Задора:

 Задора — польский дворянский герб.
 Задора, Зоя Макаровна (род. 1932) — бригадир полеводческой бригады, Герой Социалистического Труда.
 Задора, Пиа (род. 1954) — американская актриса и певица.